Вуолийоки:

 Вуолийоки, Хелла — финнская писательница.
 Вуолийоки (Кайнуу) — деревня в финнской области Кайнуу.